Cedru este un nume folosit pentru mai multe tipuri de arbori.

Arbori și plante

Familia Pinaceae 

 Cedrus ori cedru, un gen de conifer din familia Pinaceae având patru varietăți distincte;
 Cedrul atlantic, sau Cedrus atlantica, o varietate de cedru comun munților din Algeria și Maroc;
 Cedrul cipriot sau Cedrus brevifolia, deși foarte asemănător celui din Liban, este totuși clasificat ca fiind distinct de acesta, se găsește în doar un loc de pe insulă în Valea cedrilor din Munții Troodos;
 Cedrul deodara sau Cedrus deodara, varietate de cedru comun vestului munților Himalaia;
 Cedrul libanez sau Cedrus libani, probabil cel mai cunoscut și mediatizat, o varietate de cedru, originar Libanului, Siriei de vest și Turciei centrale de sud;

A se remarca confuzia uneori creată de existența unui pin din Siberia, adesea confundat cu cedrii,

 Pinul siberian sau Pinus sibirica.

Familia Cupressaceae 

Familia Cupressaceae are foarte multe specii, adesea denumite popular, dar greșit cedrii.

Familia Meliaceae 

Familia Meliaceae are trei specii, adesea denumite popular, aidoma celor din familia Cupressaceae, dar greșit cedrii.

Ca prenume și nume de familie, Cedar 

 Cedar Paul, născută Gertrude Mary Davenport (1880 – 1972), cântăreață britanică, autoare, translatoare și jurnalistă;
 Cedar Walton (născut în 1934), pianist american de jazz;
 Howard Cedar (născut în 1943), biochimist israeliano-american;
 Jon Cedar (1931 – 2011), actor, scenarist și producător american;
 Joseph Cedar (născut în 1968),  scenarist și regizor de film israelian;
 Larry Cedar (născut în 1955), actor de scenă și voce american.

Ca locuri, Cedar

Canada 

 Cedar, provincia

Statele Unite ale Americii 

 Cedar, statul ;
 Cedar, statul ;
 Cedar, statul ;
 Cedar, statul ;
 Cedar, statul , comunitate din localitatea Oak Grove, comitatul Anoka, statul ;
 Cedar, comitatul Mingo, statul ;
 Cedar, comitatul Raleigh, statul ;
 Cedar City, statul ;
 Cedar, statul , o comunitate ne-încorporată;

Vezi și 

 Comitatul Cedar (dezambiguizare)
 Districtul Cedar (dezambiguizare)
 Râul Cedar (dezambiguizare)
 Cedres (dezambiguizare)
 The Cedars (dezambiguizare)
 Red Cedar (dezambiguizare)
 White Cedar (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii